François-Gervais-Édouard Lecouturier (1768-1830), écrivain militaire français ;
 Henri Lecouturier (1819-1860), journaliste politique et scientifique français.